Mistrzostwa Świata w Piłce Ręcznej Kobiet 2025 – dwudzieste siódme mistrzostwa świata w piłce ręcznej kobiet, oficjalny międzynarodowy turniej organizowany przez IHF mający na celu wyłonienie najlepszej żeńskiej reprezentacji narodowej w piłce ręcznej na świecie, które odbędą się w Niemczech i Holandii w grudniu 2025 roku.

Wybór organizatora 
W październiku 2018 roku Międzynarodowa Federacja Piłki Ręcznej ogłosiła wstępną listę zainteresowanych krajów, a aplikację zgłosiły Korea Południowa i Serbia. Ostatecznie wspólny list intencyjny złożyły Niemcy z Holandią, a decyzja o przyznaniu praw do organizacji turnieju miała zostać podjęta na spotkaniu Rady IHF w lutym 2020 roku. Zadecydowano wówczas o przyznaniu organizacji mistrzostw kandydaturze niemiecko-holenderskiej.

Niemcy były już gospodarzem turniejów rangi mistrzowskiej mężczyzn w 1938, 2007 i 2019 oraz kobiet w 1997 i 2017, Holandia zaś gościła mistrzostwa kobiet w 1971 i 1986.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona IHF

2025
2025 w piłce ręcznej
2025 w Europie
Niemcy w XXI wieku
Holandia w XXI wieku